Andorrees voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Andorrees voetbalelftal onder 19 (vrouwen)